Ла-Ревилья-и-Аэдо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Занимает площадь 15,34 км². Население — 128 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса